Lobaschow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Jefimowitsch Lobaschow (1907–1971), russischer Physiologe, Genetiker und Hochschullehrer
 Wladimir Michailowitsch Lobaschow (1934–2011), russischer Physiker